Amerikai Egyesült Államok
Union Star (Kentucky)
Union Star (Missouri)